Jméno a příjmení James Mason se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 James Mason (dirigent) – americký dirigent (1941–1991)
 James Mason (herec) – anglický herec (1909–1984)
 James Mason (šachista) – irský šachista (1849–1905)